

Astronomia
 8947 Mizutani – asteroide della fascia principale

Persone
 Jun Mizutani – pongista giapponese
 Yūichi Mizutani – ex calciatore giapponese
 Yūko Mizutani – attrice e doppiatrice giapponese